Bonnin je priimek več oseb:
 Camille-Gustave Bonnin, francoski general
 Liz Bonnin, britanska novinarka in televizijska voditeljica